Příjmení Cabrera  nosí více významných osobností:

 Alejandro Rafael Acosta Cabrera (* 1990) – uruguayský fotbalový záložník
 Ángel Cabrera (* 1969) – argentinský golfista
 Ángel Cabrera (fotbalista) (1939–2010) - uruguayský fotbalista
 Delfo Cabrera (1919–1981) – argentinský atlet, běžec na dlouhé tratě, olympijský vítěz v maratonu z roku 1948
 Mercedes Cabrera (* 1955) – španělská politička PSOE
 Ramón Cabrera (1806–1877) – karlistický velitel

podobné
 Guillermo Cabrera Infante (1929–2005) – kubánský spisovatel, překladatel a scenárista

Externí odkazy